Leptopetalum är ett släkte av måreväxter. Leptopetalum ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Leptopetalum

es:Leptopetalum